A 62 112-es számú mellékút egy bekötőút a Fejér megyei Pusztaszabolcs és Felsőcikolapuszta nevű külterületi városrésze között. A 6207-es és a 6209-es utakat kapcsolja össze; hossza 2,749 kilométer, kezelője a Magyar Közút Zrt..

|}

Források 
ÚtAdat

62112